

Film 
 Don't – film del 1925
 Don't – film del 1974

Musica 
 Don't – singolo di Elvis Presley del 1958
 Don't – singolo di Billy Currington del 2008
 Don't – singolo di Ed Sheeran del 2014
 Don't – singolo dei Blind Channel del 2015